

Ludzie 
 Jerzy Prószyński (ur. 1935) – polski biolog, profesor, związany z Muzeum i Instytutem Zoologii w Warszawie
 Kazimierz Prószyński (1875-1945) – polski wynalazca i konstruktor pionierskich aparatów kinematograficznych; ojciec kinematografi, syn Konrada
 Konrad Prószyński (1851-1908) – polski działacz oświatowy, pisarz, wydawca
 Mieczysław Prószyński (ur. 1953) – polski wydawca, astrofizyk, taternik; wnuk Konrada
 Mieczysław Prószyński (1909-1979) – działacz ONR
 Stanisław Prószyński (1899–1970) – instruktor harcerski, dziennikarz, działacz oświatowy i niepodległościowy; wnuk Konrada
 Tadeusz Anastazy Prószyński (1873-1925) – publicysta, poseł na Sejm RP I kadencji; syn Konrada

Firmy 
 Prószyński i S-ka
 Prószyński Media